Wahner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wahner (1821–1908), deutscher Philologe, Gymnasialprofessor und Offizier 
 Ornella Wahner (* 1993), deutsche Boxerin

Siehe auch:
 Waner